

N

Einzelnachweise